Parrano (plaats)
 Parrano (kaas)